l’avenue et place Princesse Élisabeth à Bruxelles ;
 la rue Princesse-Élisabeth à Welkenraedt ;
 la Élisabeth de Belgique (2001), fille de Philippe de Belgique et première dans l'ordre de succession au trône ;
 la station Princesse-Élisabeth, nouvelle base scientifique belge ;
 la terre de la Princesse-Élisabeth, région antarctique découverte en 1931 par une expédition australienne et néo-zélandaise ;
 le Princess Elizabeth est un bateau à roues à aubes de 1926 transformé en restaurant à Dunkerque